ВФП — сокращение названия нескольких общественных организаций:
 Всемирная федерация профсоюзов;
 Всекитайская федерация профсоюзов;
 Всероссийская фашистская партия.